Jean Le Cornu, chevalier connu sous le nom de baron de la Courbe, militaire français.

Il est le fils de René Le Cornu et de Perrine de Sumeraine, seigneur de Brée, Sumeraine et Launay-Peloquin, il le fut aussi de Brécé, Pavières, la Huberdière, Contigné et du Margat à cause de sa femme, Françoise de Montesson, qui devenue veuve épousa Lancelot du Barat, dont elle eut René qui fut partagé du Margat et de Contigné. 

Jean le Cornu mourut au temps de la Ligue, dans un combat qui se fit entre lui et le comte de Chemillé du nom de Scépeaux (Guy V), où ils se tuèrent tous les deux sur le : « Qui va là ? » étant intimes amis auparavant cette rencontre. 

Il avait eu de Françoise de Montesson : Renée le Cornu, dame de la Courbe, de Sumeraine, Launay-Peloquin, Forges, Lucé, Champdauphin, la Roussière et leurs annexes, Montchauveau, les Baudières, Parc d'Avaugour, etc. Elle eut aussi de sa mère Favières et Brécé.

Source 
 Abbé Angot, « Saint-Gervais et Saint-Protais de Brée, monographie paroissiale », 1884

Voir aussi 
 Liste des seigneurs de Brée
 Château de la Courbe de Brée

Date de naissance non renseignée (XVIe siècle)
Date de décès non renseignée (XVIe siècle)
Personnalité de la Mayenne
Militaire français du XVIe siècle